Plusieurs églises ont été nommées église Saint-Élie en référence au prophète Élie.

Homonymie

Église Saint-Élie à Voskopojë, district de Korçë

Église Saint-Élie à Glamoč, municipalité de Glamoč
 Église Saint-Élie à Kiseljak, municipalité de Kiseljak
 Église en bois Saint-Élie à Marićka, municipalité de Prijedor
 Église Saint-Élie à Masna Luka, municipalité de Posušje
 Église Saint-Élie à Novi Šeher, municipalité de Maglaj
 Église Saint-Élie, hameau de Rešetarica près de Podgradina, municipalité de Livno
 Église Saint-Élie, à Tihaljina, municipalité de Grude
 Église Saint-Élie de Zenica, sur le territoire de la Ville de Zenica

Église Saint-Élie de Nijni Novgorod

Église Saint-Élie à Ba, municipalité de Ljig
 Église Saint-Élie à Balinovac, municipalité de Prokuplje
 Église Saint-Élie à Boljevac, municipalité de Boljevac
 Église en bois Saint-Élie à Dobroselica, municipalité de Čajetina
 Église Saint-Élie à Donje Grbice, Ville de Kragujevac
 Église Saint-Élie à Jagličje
 Église Saint-Élie à Ražanj
 Église Saint-Élie à Lok, municipalité de Titel
 Église Saint-Élie à Mihajlovac, Ville de Smederevo
 Église Saint-Élie à Niševac
 Église Saint-Élie à Simićevo, municipalité de Žabari
 Église en bois Saint-Élie à Smederevska Palanka, municipalité de Smederevska Palanka

Voir aussi 
 
 

Élie
~